Догаев — фамилия; имеет женскую форму Догаева.
 Догаев, Ахмед Шамханович (родился 18 августа 1965, Белоречье, Чечено-Ингушская АССР) — российский политический и общественный деятель, депутат Государственной Думы.
 Догаев, Владимир Иванович (1921—1945) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.